

Хумулешть () — село у повіті Нямц. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Нямц.

Гумулешть () — село у Кишиневі.